hrabstwo San Juan (ang. San Juan County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo San Juan (ang. San Juan County) w USA, w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo San Juan (ang. San Juan County) w USA, w stanie Utah
 hrabstwo San Juan (ang. San Juan County) w USA, w stanie Waszyngton